Leptocarpus kan syfta på:

 Leptocarpus (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Leptocarpus (växter) – ett släkte av växter